У Србији тренутно постоје две изложбе архитектуре:

Салон архитектуре, који се организује сваке године у Музеју примењене уметности.
Београдски тријенале архитектуре, који се организује сваке треће године у павиљону Цвијета Зузорић.

Уметност
Архитектура